Point Blank steht für:

 Point Blank, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1967
 Point Blank – Over and Out, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 1998
 Point Blank – Aus kurzer Distanz, französischer Spielfilm aus dem Jahr 2010
 Point Blank – Bedrohung im Schatten, französischer Spielfilm von Pierre Jolivet aus dem Jahr 2012
 Point Blank (2019), US-amerikanischer Spielfilm von Joe Lynch

 Point Blank (Computerspiel), eine Arcade-Spielreihe von Namco

 Point Blank (Texas), Ort im San Jacinto County

 Point Blank (Band), US-amerikanische Rockband
 Point Blank (Album), ein 1989 veröffentlichtes Musikalbum der deutschen Hardrock-Gruppe Bonfire
 Point Blank (Album), ein 1998 veröffentlichtes Musikalbum der britischen Band Dub Pistols
 der englische Begriff für Kernschussweite